Edson Show, nome artístico de José Edson Rodrigues da Silva (Rio de Janeiro, ) foi um compositor brasileiro.

Sua música de sucesso é "Tem Muamba, Cordão de Ouro, Chapéu, Anel de Bamba", em parceria com Romildo.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de samba
Naturais da cidade do Rio de Janeiro